Fabrice Mignot, né le  à Saint-Céré, dans le Lot, est un chef cuisinier, animateur et chroniqueur de télévision français.

Biographie 
Né en 1985 à Saint-Céré, Fabrice Mignot a grandi à Sousceyrac. Féru de cuisine dès son plus jeune âge, il se tourne très vite vers un cursus professionnalisant dans ce domaine au Lycée hôtelier de Souillac. Il commence sa carrière à l'Hermitage à Monaco (1 étoile Michelin) ainsi que chez Michel Roux à Londres (3 étoiles Michelin).

En 2012, il s'installe à Toulouse, en Haute-Garonne, et crée l'agence de communication et d'événementiel, Spatule Prod avec son associé Guillaume Corona. Il commence sa carrière médiatique, sur la chaine TNT, Télé Toulouse, sous le surnom de . En parallèle, il tient deux restaurants de plage Biquet Plage, à Leucate (Aude) et Nudisme Interdit, au Cap d'Adge, dans l'Hérault.

En 2022, il lance sa propre marque de sauces piquantes, Rainbow Hot Sauce.

Activités médiatiques

Télévision 
 2012—2014 : Les aventures de l'homme à la Spatule sur Télé Toulouse : animateur
 2016 : Le meilleur menu de France sur TF1 avec Laurent Mariotte : candidat
 2015—2018 : Une recette, trois possibilités sur My Cuisine : animateur
 2019—2020 : La quotidienne, présentée par Thomas Isle et Maya Lauqué sur France 5 : chroniqueur
 Depuis 2021 : William à midi !, présentée par William Leymergie sur C8 : chroniqueur
 Depuis 2020 : Vous êtes formidables, présentée par Ariane Bordier sur France 3 Occitanie : chroniqueur

Il remplace Maïté dans l'émission La Cuisine des mousquetaires aux côtés de Caroline Estremo à partir du .

Radio 
Depuis , Fabrice est chroniqueur radio sur Europe 1 tous les dimanches dans l'émission Ballades en France, présentée par Wiliam Leymergie.

Réseau social 
En collaboration avec Guillaume Corona et Olivier Gueret, le fondateur de la marque d'ustensiles de cuisine Toc, ils créent le réseau social Cuisine ta mère, un média culinaire destiné aux étudiants.

Ouvrages

Notes et références 

Animateur français de télévision
Cuisinier français
Personnalité française liée au secteur de la gastronomie
Naissance en octobre 1985